Mrebet (plaats)
Mrebet (onderdistrict)